Hrastovac je lahko:
 Hrastovac, Garešnica (Hrvaška)
 Hrastovac, Vuka (Hrvaška)